Weiner puede referirse a:

Patronimia, personas 
 Anthony David Weiner o Anthony Weiner (1964-), político estadounidense.
 Bernard Weiner (1935-), psicólogo social estadounidense.
 Erik Weiner (1977-), actor estadounidense.
 Germán Weiner (1984-), futbolista argentino.
 Leó Weiner (1885-1960), compositor húngaro.
 Matthew Weiner (1965-), escritor, director y productor de televisión estadounidense.

Toponimia, lugares 
 Weiner, ciudad en Arkansas, Estados Unidos.

Miscelánea 
 Teoría de la atribución de Weiner.